Buhnenwerder ist der Name folgender Inseln:
 Buhnenwerder (Beetzsee), im Beetzsee in der Stadt Brandenburg an der Havel
 Buhnenwerder (Plauer See), zwischen Plauer See, Breitlingsee und Möserschem See in Brandenburg an der Havel